Le tournoi d'Aix-en-Provence est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1963 se dispute du 15 au .

Lesley Turner remporte le simple dames. En finale, elle bat Jan Lehane.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jan Lehane et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Aix-en-Provence

Navigation 

dames 1963
Aix-en-Provence
Sport en France en 1963
Sport en avril 1963